Комсомольский сквер — название скверов в ряде городов:

 Комсомольский сквер — в Воронеже.
 Комсомольский сквер — в Перми.
 Комсомольский сквер — в Ростове-на-Дону.
 Комсомольский сквер — в Сочи.
 Комсомольский сквер — в Тюмени.

Скверы